En Pologne, Nowa Wioska peut désigner :

dans la voïvodie de Lubusz
 Nowa Wioska, un village dans le powiat de Krosno Odrzańskie,
 Nowa Wioska, un village dans le powiat de Świebodzin.

dans la voïvodie de Silésie
 Nowa Wioska, un village dans le powiat de Będzin,
 Nowa Wioska, un village dans le powiat de Racibórz.

dans d'autres voïvodies
 Nowa Wioska, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Nowa Wioska, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Nowa Wioska, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Nowa Wioska, un village dans la voïvodie de Poméranie.